

Ranfurly (Alberta)

Ranfurly (Écosse)

Ranfurly (Nouvelle-Zélande): localité la plus large du district de Maniototo dans la région d’Otago dans l’Île du Sud en  Nouvelle-Zélande.